Again (canção de Alice in Chains)
Again (canção de Flyleaf)
Again (canção de Janet Jackson)
Again (canção de Lenny Kravitz)
Again (EP) de T-ara
Again (jogo eletrônico)

Desambiguação